Anassibia () od anche Anasibia ed Astioche è un personaggio della mitologia greca, figlia del re miceneo Atreo e di Erope e sorella di Menelao ed Agamennone.

Mitologia 
Sposò Strofio un re della Fòcide e divenne madre di Pilade.

Igino la chiama Clitemnestra.

Genealogia

Note

Voci correlate 
 Focide
 Pilade

Principesse della mitologia greca
Atridi